Монестье́ — топоним:

:
 Монестье — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Монестье — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Монестье — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.

:
 Монестье — кантон во Франции, в департаменте Тарн.
 Монестье — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.

См. также 
 Монетье-Альмон